Szudán és Dél-Szudán legnagyobb városai:

Fordítás 

 
Települések listái országok szerint